Volume I или Volume 1 — термин, который может означать:

  — студийный альбом немецкой женской группы Queensberry.
  — студийный альбом американской рок-группы CKY.
  — студийный релиз итальянского певца Фабрицио Де Андре.
  — студийный альбом инди-супер-группы BNQT.

См также 
 Best Of — Volume I (альбом Van Halen)
 Video Hits Volume I
 The Best Of, Volume 1